Elmer Gantry – powieść Sinclaira Lewisa 
 Elmer Gantry – amerykański film z 1960, adaptacja powieści